Касым-хан (, в русской историографии также Касим) (1445/55 1521, в качестве даты смерти также указываются 1518 и 1523/1524 год) — казахский хан чингизид, правитель Казахского ханства в 1511—1521 годах, сын Жанибек-хана. При нём Казахское ханство достигло расцвета и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака. Также является двоюродным братом узбекского правителя Шейбани-хана.

Биография 
Согласно родословной Абу-л-Гази, Касым-хан был сыном одного из основателей Казахского ханства — Жанибек-хана и являлся потомком тринадцатого сына Джучи-хана — Тука-Тимура:

Его мать Джаган-бегим приходилась родной сестрой матери Махмуд-султана, брата Шейбани-хана
Согласно «Тарих-и-Рашиди» после Керей-хана власть в Казахском ханстве унаследовал его сын Бурундук-хан. В то же время в источниках, описывающих период правления Бурундук-хана, упоминаются также имена нескольких казахских султанов, среди которых наиболее авторитетным был сын Жанибек-хана — Касым-султан, который кочевал в районе озера Балхаш и реки Каратал.

Приход к власти 
Казахские султаны и другие представители знати поддерживали Касыма, так как в каждом военном походе ему сопутствовала удача и он захватывал для знати военную добычу, особенно он отличился в сражениях с Мухаммед Шейбани-ханом, который пытался захватить южные районы Дешт-и-Кипчака, поэтому авторитет его так вырос, что, не имея ханского титула, он фактически распространил свою власть на большую часть ханства. Поэтому согласно сведениям Мухаммада Хайдара 915 года хиджры (1509/1510 год), хоть Бурундук и являлся ханом, правление ханством и полнота власти принадлежала Касыму, тогда ещё султану.

Касым (султан), фактически завоевав власть в ханстве, как дальновидный политик, он был осторожен, умел терпеливо выжидать там, где, казалось бы, положение позволяет ускорить решение вопроса. В 1510 году, когда Шейбаниды совершили набег на улус Касыма, он, по словам Мирзы Мухаммада Хайдара Дулати 

Согласно Мухаммаду Хайдару, количество подчинённых Касым хана достигало миллиона людей, при этом Бурундук-хан в военной силе уступал Касыму, Касым, командуя казахскими войсками, отличился в сражениях с Мухаммед Шейбани-ханом, который пытался захватить южные районы Дешт-и-Кипчака. Хотя главным ханом продолжался считаться Бурундук, власть Касыма была настолько велика, что, как считал Мухаммад Хайдар никто и не думал о Бурундуке.

Известно, что побеждённый Бурундук был изгнан в 1510 году из степи и умер на чужбине в Самарканде. Касым был официально провозглашен верховным ханом.

Противостояние с Шейбани ханом 
Основной линией внешней политики Касыма была борьба с Шейбанидами за овладение казахскими городами на берегах Сыр-Дарьи.

В рукописи «Тарих-и Сафавие», написанной на древнем фарси, персидские историки величали хана Касыма царём Дешт-и-Кыпчака. Государство степняков, которое возглавлял казахский хан, было настоящей грозой для всех соседей. Рукопись повествовала о том, с целью захвата у иранского шаха Хорасана Шейбани-хан обращается к казахскому султану Касыму с предложением о союзе и просит у него помощь в военной силе. С этой целью Мухаммед Шейбани пишет Касыму письмо-жалобу «аризе» в котором он пытается высоко оценить уровень Касыма.

Обращение Шейбани хана начинается следующими словами: «Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана хан ибн хан Дешт-и-Кипчака Касым». Далее Шейбани хан продолжив заявил о том, что «в эти дни удача Чингисхана исчезла и покинула его» но потомки Чингисхана могут вернуть себе былую славу.

Попросив у Касыма в помощь шеститысячное войско, он заявил, что при выполнении Касым ханом его просьбы «бог даст, потомки Чингисхана смогут в ближайшее время вернуть обратно земли Туркестана, которые сейчас принадлежат Сайыпкырану» имея при этом ввиду Эмира Тимура и его потомков.

Касым хан выделил отряд в восемь тысяч джигитов и Хорасан был взят.

Но такая дружба между родственниками длилась недолго позже пути Касым хана и Мухаммада Шейбани разошлись. Персидская дипломатия сыграла в этом деле не последнюю роль, сказались противоречия — Шейбаниды считали себя претендентами на трон в Дешт-и-Кипчаке.

Хан Мухаммед Шейбани, захвативший власть и утвердившийся в Мавераннахре, стремился не допустить усиления Казахского ханства и с этой целью всячески препятствовал возвышению власти казахских ханов в Присырдарье. Далее он попытался совсем прекратить их торговые отношения с Мавераннахром, издал указ, чтобы население Туркестана не совершало никаких торговых сделок с казахскими купцами. По сообщению Фазлаллаха ибн Рузбихана в «Михман-наме-йи Бухара»:

Объявленная Шейбани-ханом, по существу, экономическая блокада — запрет на торговлю с казахами, а также военные меры, вызывали подобные ответные действия со стороны казахских ханов. Борьба за города Южного Казахстана приняла характер затяжной войны.

Касым хан, видел в присырдарьинских городах экономическую и военную опору своей власти над населением кочевых районов. Касым хан постоянно тревожил Шейбанидов в пограничных районах Туркестана и Ташкента. В ответ на его продвижение в Туркестан зимой 1510 г. Шейбани-хан предпринял наступление на улус Касым хана, находившийся в предгорьях Улытау. Этот поход оказался неудачным и окончился полным его разгромом и явилось причиной последовавшего за этим событием ослабления его власти и гибели под Мервом.
Гибель Шейбани-хана в конце 1510 г. и последовавшая за этим борьба правителей Шейбанидов с Тимуридом Бабуром отвлекли внимание постоянных соперников казахов от Туркестана. Касым хан не преминул воспользоваться этими обстоятельствами для укрепления своей власти над Южным Казахстаном. Вскоре под власть казахского хана перешёл самый крупный город Присыдарьи — Сайрам.

Кровные связи Касым-хана с Шейбанидами дали знать в критический момент для власти суннитов Шейбанидов после поражения от шиита — сефевидского шаха Исмаила. Согласно новым сведениям, сын Касым-хана Абулхаир пришел с войском на помощь Шейбанидам в 1511 году в битве против иранцев. Абулхаир написал письмо сефевидскому шаху: «Да станет известно шаху Исмаилу-бахадур-хану, что прибыл благовоспитанный султан — сын Касим-хана, падишаха Дешта. Вы поступили храбро, выйдя за территорию границ своих владений. Хан послал меня, чтобы схватить вас, но я ценю смелых людей и не хочу, чтобы отец повесил вас вверх ногами. Вы тоже цените [свою] жизнь и [поэтому] освободите [сей] край и передайте его [узбекским ханам], а сами возвращайтесь в Иран, а не то обрушу на ваши головы землю и всю вселенную. Пощади свою молодость и отстранись от бессмысленной жертвы. Это мой совет, а ты [там] как хочешь [так и поступай]». Но сефевиды одержали победу, а Абулхайр был убит.

Политика расширения 

В 1512 году встретился с могульским ханом Султан-Саидом, который склонит Касым-хана к продолжению борьбы против Шейбанидов, однако Султан-Саид при этом не добился положительных результатов. Ряд исследователей считает, что отказ Касым-хана от союза с Султан-Саидом свидетельствовал, что политика казахов в то время была независимой и Касым-хан мог не считаться с формально-зависимым положением относительно Могулистана.

В результате установившихся, удачных отношений с правителями Могулистана Касыму удалось включить в состав своего ханства основные районы Семиречья. Расширились его территориальные владения и на западе. Ногайская Орда переживала в то время тяжелый кризис, часть родов и племён откочевала под власть казахских ханов и султанов.

Таким образом, Касым хан окончательно утвердил свое господство над обширными степными районами казахской территории. Границы ханства на юге выходили на побережье Сырдарьи и включали большую часть Туркестана, на юго-востоке они охватывали предгорье и долины значительной части Семиречья, на севере и северо-востоке проходили в районе гор Улутау и Балхаша, доходя до Каркаралинских гор, на северо-западе достигли бассейна реки Жайык. Во время Касыма население Казахстана достигло около одного миллиона человек, а численность войск — до 300 тысяч.

— писал тогда известный историк Мухаммед Хайдар Дулати. Касым прославился и как искусный дипломат. Он установил дипломатические связи с ногайцами, монголами, Кашгарией и умело использовал свои связи с ними в борьбе против Шейбанидов.

Казахское ханство при Касым хане постепенно втягивалось в международные отношения. Одним из первых государств, вступивших в дипломатические связи с Казахским ханством, было Великое княжество Московское в правление Великого князя Василия III (1505—1533). Согласно описи царского архива известно существование связей Касым-хана с московским царем Иваном III, однако их характер неизвестен.

История Казахского ханства периода правления Касым хана примечательна ещё и тем, что именно в те годы казахи как самостоятельная этническая общность стали известны в Западной Европе: о казахах оставил свои записи австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший несколько раз Москву (в 1517 и 1526 гг.). О силе и могуществе Касыма упоминают и средневековые мусульманские историки (Бинаи, Рузбехан, Бабур, Хондамир и др.).

Известен факт, что в 1512 году будущий знаменитый джуйбарский шейх Ислам бежал от Бабура и кызылбашей к Касым-хану и довольно долго пользовался его гостеприимством. Однако после того, как Бабур потерпел поражение, а остатки кызылбашей бежали из Мавераннахра, Ходжа Ислам собрался возвратиться в Бухару. В это время от племянника Мухаммад-Шейбани-хана, победившего Бабура и кызылбашей, к Касым-хану прибыли послы сватать его дочь за своего хана, утвердившегося тогда правителем Бухары. Касым-хан дал своё согласие и отдал отправляемую в Бухару дочь под попечение Ходжи Ислама, который тогда и вернулся на родину.

Смерть 
Гаффари в «Джахан-ара» сообщает год смерти — 930 год хиджры.

Согласно В. В. Трепавлову умер и похоронен в 1521 году в Сарайчике — захваченной им столице Ногайской Орды.

Согласно другим данным он умер зимой 1521 года в возрасте семидесяти шести лет.

По словам автора начала XVII в. Кадыргали Косым улы Жалайри, Касым хан скончался в г. Сарайчике, на берегу реки Урал. Похоронили его в древнем пантеоне золотоордынских ханов.

Перед смертью Касым хан вызвал старшего сына Мамаша и поведал ему:

После смерти Касыма, началось «Смутное время», когда в 1520—1550-годы из-за частой смены правителей, междоусобицы султанов-джучидов и набегов соседних государств ханство сильно ослабло. В междоусобной борьбе погиб преемник и сын Касым хана Мамаш — хан.

Потомки 

Известны имена двух сыновей Касым хана — Мамаш и Хакназар. Оба были ханами. Сын Абулхаир султан погиб в походе против персов.

Характеристика 
Касым хан, по отзывам современников — Камал ад-дин Бинаи, Фазлаллаха ибн Рузбихана, Бабура, Мухаммада Хайдара Дулати и современых историков — любил и был хорошим знатоком лошадей, отличался военным талантом и способностью вести за собой также был хорошим дипломатом.

С именем хана Касыма устные предания казахов связывают первые правовые реформы и создание свода законов («Касыма праведный путь»).

Касым хан замечал, что в последнее время участились межродовые распри. Некоторые улусы перестали считаться с другими на том основание, что их ханы и беки более родовитые знатные. Мелкие трения зачастую перерастали в большие скандалы. Было заметно, что раздувают междоусобицы султаны и бии. Решения биев выполнялись не всегда.

И Касым хан решил издать закон, требующий от людей железной дисциплины. Этот закон был утвержден и обнародован. Закон состоит из пяти глав. В первой главе (Имущественный закон) рассматриваются проблемы судебных исков, земельных, родовых, семейных отношений, а также выплаты выкупа и налогообложения. Во второй главе — определены сроки наказания за конкретные преступления. (Уголовный закон). В третьей главе — освещены вопросы воинской службы и дисциплины. Любое нарушение наказывается в обязательном порядке в зависимости от тяжести преступления. (Военный закон). Четвёртая глава — посвящена вопросам дипломатической службы и её этики. (Посольский закон — обычай). В пятой говорится о проведение праздников, похорон, поминок и т. д. (Закон общественности).

Это был первый закон в истории казахов, созданный на основе народных традиций и народной мудрости. Этот закон — свидетельство справедливости и поэтому носит название «Қасым ханның қасқа жолы» («Доблестный путь Касым хана») (по другой версии «Чистая дорога хана Касыма»).

Примечания

Литература 
 
 
 
Из КНЭ:
 Пищулина К. А. Присырдарьинекие города и их значение в истории казахских ханств в XV—XVII веках // Казахстан в XV—XVIII веках, А., 1969.
 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней), в 5-ти т., т. 2, А., 1997.
 Султанов Т. И., Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана, А., 2001.
 Исин А. И., Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV—XVI в, Семипалатинск, 2002.

Ссылки 
 Касым хан - вся история 
 Бурындык хан (предположительно 1480—1511) и Касым хан (предположительно1511-1518) 
 Касым хан (годы правления 1511—1518) 

История Казахстана
Казахские ханы
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1455 году
Торе
Тукатимуриды
Умершие в XVI веке